Luizjana – stan Stanów Zjednoczonych Ameryki
 Luizjana – kolonia francuska (1682–1763 i 1803–1804)
 Luizjana – kolonia hiszpańska (1764–1803)
 Dystrykt Luizjany – niezorganizowane terytorium inkorporowane USA (1804-1805)
 Terytorium Luizjany – zorganizowane terytorium inkorporowane USA (1805–1812)

Zobacz też 
 zakup Luizjany
 Louisiana